Arcisses (Eure-et-Loir) - gemeente in Frankrijk
 Arcisse (rivier) - rivier in Frankrijk
 Arcisse de Caumont - Frans antropoloog